Auric:
 Auric Goldfinger
 Georges Auric, un compositeur français
 la rue Georges-Auric
Patronyme français